Пацаев — фамилия; имеет женскую форму Пацаева.
 Пацаев, Виктор Иванович (1933—1971) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.

Другое 
 Пацаев — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. 
 (1791) Пацаев — типичный астероид главного пояса, открытый советским астрономом Т. Смирновой в Крымской обсерватории. См. также 
 «Космонавт Виктор Пацаев» — научно-исследовательское судно, названное в честь лётчика-космонавта Виктора Пацаева.